Seznam občin departmaja Haute-Loire zajema 260 občin.

 (CAP) Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, ustanovljena leta 2000.

Haute-Loire